Pere Casals Cort (1903–1968), sindicalista i polític català.
 Pere Casals i Lezcano (1959), polític català.
 Pere Casals, mestre d'obres acadèmic.